Johannes Bernardus van Loghem (1881-1940), Nederlands architect
 Johannes Jacobus van Loghem sr. (1886-1968), Nederlands bacterioloog en epidemioloog en rector van de Universiteit van Amsterdam
 Joghem van Loghem (1914-2005), Nederlands immunoloog
 Petronella Ernesta (Erna) van Loghem-Langereis (1917-2015), eredoctor en echtgenote van Joghem van Loghem

Zie ook 
 Bohn Stafleu van Loghum, een Nederlandse uitgeverij